Johann Daniel Mylius (1583-1642), alchimista tedesco
Enrico Mylius (1769-1854), imprenditore, filantropo e mecenate tedesco, attivo a Milano
Ludvig Mylius-Erichsen (1872-1907), esploratore danese

Altro
Premio Mylius, concorso artistico milanese tenuto dal 1841
Filanda Mylius, antica struttura di Boffalora sopra Ticino

Pagine correlate 
Villa Mylius (disambigua)